Příjmení Drábek nosí více různých osobností:

Antonín Drábek (1939–2015) – český vydavatel a spisovatel
David Drábek (* 1970) – český divadelník, dramatik a režisér
Hana Drábková (1924–2015) – česká psycholožka
Jakub Drábek – slovenský hokejista
Jaromír Drábek (* 1965) – český ekonom a politik
Jaroslav Drábek (1901–1996) – český právník a publicista
Pavel Drábek (* 1953) – český matematik
Pavel Drábek (* 1974) – anglista, teatrolog a překladatel
Václav Drábek – český hokejista

Podobné příjmení 
 Dráb